«Хувентуд Ребельде» () — кубинская ежедневная газета, официальный печатный орган Союза молодых коммунистов Кубы, одна из крупнейших газет страны.

История 

Издание газеты началось в 1965 году. В 1973 году тираж газеты составлял 170 тыс. экземпляров, в 1981 году - 275 тыс. экземпляров.

В 2006 году тираж газеты составлял около 250 тыс. экземпляров.

Примечания 

Газеты Кубы
Коммунистические газеты